Matisse & Sadko — російський DJ-колектив зі Санкт-Петербурга.

Дискографія

Сингли

Ремікси

Посилання 
 Профіль колективу на discogs.com  
 Профіль на Facebook 
 Канал на відеохостингу YouTube 

Музичні гурти Санкт-Петербурга
Гурти електронної музики
Музичні колективи, що з'явились 2010
Засновані в Росії 2010